Эбрард () — немецкая, реже испанская () фамилия.

Известные носители:
 Эбрард, Иоганн Генрих Август —  немецкий богослов и беллетрист XIX века.
 Марсело Луис Эбрард Касаубон — министр иностранных дел Мексики с 2018 года.